Fada steht für:
 Fada (Tschad), ein Ort im Tschad
 Fada (Nigeria), ein Ort in Nigeria
 Fada N’Gourma, ein Ort in Burkina Faso
 Fada (Dezzo), ein Nebenfluss des Dezzo, Italien
 Loch Fada (Äußere Hebriden), Äußere Hebriden, Schottland
 Loch Fada (Colonsay), Insel Colonsay, Innere Hebriden, Schottland
 Loch Fada (Highland), Highland, Schottland
 Loch Fada (Islay), Islay, Argyll and Bute, Schottland

Fada ist der Familienname oder Namensteil von:
 Modou Diagne Fada (* 1969), senegalesischer Politiker

FADA ist die Abkürzung für:
 Federation of Automobile Dealers Associations of India, ein Dachverband von Autohändlern in Indien (FADA),
 Fine Art Dealers Association, ein Verband von US-Kunsthändlern (FADA),
 Federación Argentina de Ajedrez, der Argentinische Schachbund (FADA)

Siehe auch:
 Fada Cola, ein Softdrink aus Marseille

Abkürzung